Artëm Zabelin – cestista russo
 Ivan Zabelin – scrittore russo
 Aleksandra Zabelina – schermitrice sovietica